Xanthia sigmago är en fjärilsart som beskrevs av Ewald Döring 1934. Xanthia sigmago ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
sigmago